Esta é uma lista de municípios do estado de São Paulo por população com data de referência em 1º de julho de 2019, segundo dados publicados pelo IBGE no Diário Oficial da União em 28 de agosto de 2019.

O estado de São Paulo é a unidade federativa mais populosa do Brasil. Segundo a estimativa de 2019, o estado conta .

Lista

Ver também  
 Lista de municípios de São Paulo por regiões geográficas intermediárias e imediatas
 Lista de municípios de São Paulo por IDH
 Lista de municípios de São Paulo por IFDM

Ligações externas 

2019